

Польова — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Польова — присілок, Волзький район, Марій Ел

Польова — село, Дергачівський район, Харківська область